Лю́берцы:
 Люберцы — город в Московской области, районный центр;
 «Люберцы» — российский футбольный клуб из города Люберцы;
 «Люберцы» — альтернативное название песни группы Любэ «Мы будем жить теперь по-новому»;
 Люберцы I — железнодорожная станция Казанского и Рязанского направлений Московской железной дороги в городе Люберцы;
 Люберцы II — железнодорожная станция Казанского направления Московской железной дороги в городе Люберцы.

См. также 
 Люберы